é um ex-futebolista japonês.

Seleção nacional
Yusuke Minoguchi participou da Copa da Ásia de 1988.

Futebolistas do Japão